Władimir Fomiczow (ur. 1954) – kazachski piłkarz i trener
 Władimir Fomiczow (1960–2019) – rosyjski piłkarz